Mansfield Park ist der Titel folgender Werke:

 Mansfield Park, Roman von Jane Austen (1814)
 Mansfield Park (1983), britisches Miniserie von David Giles 
 Mansfield Park (1999), britischer Film von Patricia Rozema
 Mansfield Park (2007), britischer Fernsehfilm von Iain B. MacDonald 
 Mansfield Park (Oper), Oper von Jonathan Dove und Alasdair Middleton (2011)

Mansfield Park steht für:
 Mansfield Park (Australien), Vorort von Adelaide, Australien